Ел Тескаламе има више значења:

 Ел Тескаламе (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Тескаламе (Амека), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Тескаламе (Чималтитан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Тескаламе (Запопан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Тескаламе (Буенависта), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Тескаламе (Дел Најар), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Тескаламе (Баиа де Бандерас), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Тескаламе (Ночистлан де Мехија), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику